Час «Ч». Современная мировая антибуржуазная мысль — книжная серия издательства «Гилея», объединяющая труды леворадикальных мыслителей второй половины XX века. Серия «Час Ч», открытая Сергеем Кудрявцевым в 2002 году, — первый в России независимый издательский проект, ориентированный на современную левую антибуржуазную мысль. На данный момент в серии представлены такие видные представители зарубежной левой сцены, как: Джерри Рубин и Эбби Хоффман — основатели Международной молодёжной партии; Ульрика Майнхоф — теоретик нашумевшей в 1970-х RAF; Субкоманданте Маркос — лидер сапатистов, живая икона альтерглобализма; Рауль Ванейгем — автор книги «Революция повседневной жизни», «библии» ситуационизма; Джон Зерзан — один из основных теоретиков анархо-примитивизма.

Книги, выпущенные в серии до 2012 года 

 1. Субкоманданте Маркос. Другая революция. Сапатисты против нового мирового порядка. 2002 г. Тираж 2000 экз.
 2. Хаким-Бей. Хаос и анархия. Революционная сотериология. 2002 г. тираж 1500 экз.
 3. Эбби Хоффман. Сопри эту книгу! Как выживать и сражаться в стране полицейской демократии. 2003 г. Тираж 2000 экз.
 4. FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизанского движения. 2003 г. Тираж 1500 экз.
 5. Исраэль Шамир. Хозяева Дискурса. Американо-израильский терроризм. 2003 г.
 6. Ульрика Майнхоф. От протеста — к сопротивлению. Из литературного наследия городской партизанки. 2004 г. Тираж 2000 экз.
 7. Кристоф Агитон. Альтернативный глобализм. Новые мировые движения протеста. 2004 г. Тираж 1500 экз.
 8. Боб Блэк. Анархизм и другие препятствия для анархии. 2004 г. Тираж 1500 экз.
 9. Рауль Ванейгем. Революция повседневной жизни. Трактат об умении жить для молодых поколений. 2005 г. Тираж 2000 экз.
 10. Джон Зерзан. Первобытный человек будущего. 2007 г. Тираж 1000 экз.
 11. Motherfuckers. Уличная банда с анализом. 2007 г. Тираж 1000 экз.
 12. Джерри Рубин. Действуй! Сценарии революции. 2008 г. Тираж 2000 экз.
 13. CrimethInc. Анархия в эпоху динозавров (текст / аудиоверсия). 2010 г. Тираж 500 экз.
 14. Алек Эпштейн, Олег Васильев. Полиция мыслей: власть, эксперты и борьба с экстремизмом в современной России. 2011 г.
 15. Ситуационистский Интернационал. О нищете студенческой жизни. 2012 г. Тираж 1000 экз.

Примечания

Ссылки 
Статьи о серии «Час Ч»
 Даниил Топоров. Час Ч: социальные всходы Гилеи. Газета «Завтра» № 03(530), 14.01.2004
 В. Белов, П. Никулин, И. Донских. От «Кинопоезда» до «Прямого действия»: Поваренные книги анархизма. «Новая газета» № 34, 3.04.2009

Рецензии на книги из серии «Час Ч»
 Лев Пирогов. Маркос: настройки изменены. НГ Ex Libris, 30.05.2002.
 Лиза Новикова. Книги за неделю. — Коммерсант. 29.05.2002.
 Алексей Цветков. Дом, который построил Бей. НГ Ex Libris, 28.11.2002.
 Сергей Тюленин. Субкоманданте Маркос. Другая революция. — ОМ. 2002. Июнь.
 Александр Ройфе. Мода на бунт. — Книжное обозрение. 2002. № 25-26.
 Константин Мильчин. Вкус микрофона. — Книжное обозрение. 2002. № 27-28.
 Д. Ткачёв. Маска Зорро. — МК-Бульвар. 1-7.07.2002.
 В. Тихомиров. Мексиканский Ленин. — Большой город. 2002. № 19.
 Юлия Рахаева. Правда об антиглобалистах. — Известия. 12.08.2002.
 А. Евстратов. Библиоподиум. — Люди лунного света. 2002. Август.
 Борис Кагарлицкий. Магическая революция. — Новая газета. 2002. № 61.
 Курт Морван. Рыба в воде. — РМП news. 2002. № 3.
 Александр Тарасов. Эхо Чьяпаса в России. Опубликовано в журнале «Свободная мысль-XXI». 2003. № 6.
 А. Каменева. Субкоманданте Маркос. — Левый авангард. 2003. № 47.
 В. Аверьянов. Другая революция: Сапатисты против нового мирового порядка. — Философская газета. 2003. № 13.
 ВИЙ. Субкоманданте Маркос. Другая революция / сапатисты против нового мирового порядка. — Лимонка. 2003. № 200.
 Александр Бренер, Барбара Шурц. Боб Блэк. Анархизм и другие препятствия для анархии. журнал «Критическая масса» № 2, 2004.
 Лев Пирогов. Покой и воля. НГ Ex Libris, 01.04.2004.
 Павел Кузьменко. Кокаммунизм. НГ Ex Libris, 15.04.2004.
 Борис Куприянов. Протест или сопротивление?. НГ Ex Libris, 09.09.2004.
 Александр Тарасов. Священная книга ситуационизма. Опубликовано с сокращениями и редакционными изменениями в журнале «Космополис», 2005, № 3.
 Дмитрий Субботин. Сопри этого…. Научно-просветительский журнал «Скепсис», декабрь 2005 г.
 Александр Аверюшкин. FARC-ЕР. Революционная Колумбия. История партизанского движения // Полис, 2006, N N4. — С.177-179.
 Влад Тупикин. Джерри Рубин добрался до Москвы. Bakunista!, 31.12.2008.
 Константин Гржимайло. Демоны театральности. НГ Ex Libris, 15.01.2009.
 Иван Аксенов. Ульрика Майнхоф: насилие против насилия. Интернет-журнал «Рабкор.ру», 25.05.2009.
 Анатолий Рясов. Отрицание символической культуры: гимн освобождения или манифест несвободы?. Bakunista!, Рецензии, 28.05.2009.
 Иван Аксенов. Третья сила Ситуинтерна. Интернет-журнал «Рабкор.ру», 11.06.2009.
 Иван Аксенов. Винтажная левизна Джерри Рубина. Интернет-журнал «Рабкор.ру», 17.07.2009.
 Дмитрий Рублев. Вооруженные хиппи. Интернет-журнал «Рабкор.ру», 27.07.2009.
 Ирина Юрьева. Анархия в эпоху динозавров. Интернет-журнал «Рабкор.ру», 29.11.2011.

Книжные серии
Анархистские издания